8-й чемпионат России по хоккею с мячом состоялся с 21 ноября 1999 года по 11 марта 2000 года.

Участвовали 22 команды. Предварительный турнир по географическому принципу: Восточная и Западная группы, затем — плей-офф, начиная с 1/8 финала, серии стыковых матчей за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места, турнир за 17-22 места. Сыграно 290 матчей, забит в общей сложности 2391 мяч.

Чемпионом России в пятый раз подряд стала команда «Водник» (Архангельск).

Предварительный этап 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Матч «Старт» (Нижний Новгород) − «Водник» (Архангельск) при счёте 4:5 в пользу «Водника» был прерван на 89 минуте из-за беспорядков на стадионе. Результат матча был аннулирован, и команде «Старт» (Нижний Новгород) было зачтено техническое поражение, а команде «Водник» (Архангельск), соответственно, техническая победа.

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Матч СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) − «Юность» (Омск) не состоялся из-за неявки команды «Юность» (Омск) в Хабаровск. Команде «Юность» (Омск) было засчитано техническое поражение, а команде СКА-«Нефтяник» (Хабаровск), соответственно, техническая победа.

Финальный этап

Плей-офф. 
1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/8 финала. 18 и 21 февраля.

 СКА (Хабаровск) − «Старт» (Нижний Новгород) 3:0; 1:5.
 «Зоркий» (Красногорск) − «Кузбасс» (Кемерово) 6:4; 1:9.
 «Агрохим» (Березники) − «Маяк» (Краснотурьинск) 4:6; 3:6.
 СКА-«Зенит» (Екатеринбург) − «Водник» (Архангельск) 2:8; 1:11.
 «Строитель» (Сыктывкар) − «Сибскана» (Иркутск) 5:6; 1:2.
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) − «Ракета» (Казань)1:6; 3:9.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Волга» (Ульяновск) 7:0; 1:8.
 «Родина» (Киров) − «Енисей» (Красноярск) 2:6; 2:5.

 Игры 1/4 финала. 24 и 27 февраля.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Кузбасс» (Кемерово) 4:0; 1:4.
 «Маяк» (Краснотурьинск) — «Водник» (Архангельск) 3:6; 1:11.
 «Сибскана» (Иркутск) − «Ракета» (Казань) 4:4; 3:2.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Енисей» (Красноярск) 1:5; 2:11.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 1 по 4. 2 и 5 марта.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Водник» (Архангельск) 0:2; 1:7.
 «Сибскана» (Иркутск) − «Енисей» (Красноярск) 2:1; 1:7.

 Финал за 1-2 место. 8 и 11 марта.

 «Енисей» (Красноярск) − «Водник» (Архангельск) 1:0; 1:4.

 Матчи за 3 − 4 места. 8 и 11 марта.

 «Сибскана» (Иркутск) − «Старт» (Нижний Новгород) 5:3; 2:7.

 Игры за 5-8 место 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 2 и 5 марта.

 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Ракета» (Казань) 5:7; 3:5.
 «Маяк» (Краснотурьинск) − «Кузбасс» (Кемерово) 5:4; 4:7.

 Матчи за 5 − 6 места. 8 и 11 марта.

 «Ракета» (Казань) − «Кузбасс» (Кемерово) 2:3; 1:3.

 Матч за 7 − 8 места. 8 и 11 марта.

 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Маяк» (Краснотурьинск) 7:3; 2:3.

Стыковые игры за 9-16 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Игры за 11-12 места СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) − «Строитель» (Сыктывкар) не проводились по обоюдному согласию. По лучшим показателям 11 место присуждено команде СКА-«Нефтяник» (Хабаровск).

3. По взаимной договорённости все матчи «Сибсельмаш» (Новосибирск) − «Зоркий» (Красногорск) прошли в Новосибирске.

Финал за 17-22 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. В финальном турнире за 17-22 места командам засчитывались очки, набранные ими на предварительном этапе в играх между собой.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 
Чемпионы России
 1. «Водник» (Архангельск) (22 игрока): Владимир Петухов (8; −6), Ильяс Хандаев (22; −32) — Золотарёв Андрей (28; 1; 0), Олег Хайдаров (17; 2; 15), Алексей Белов (10; 0; 1), Денис Варлачёв (23; 4; 4), Павел Гаврилов (24; 11; 8), Игорь Коняхин (29; 2; 3), Александр Кротов (26; 2; 12), Юрий Лахонин (20; 1; 20), Олег Незнамов (29; 12; 1), Юрий Погребной (28; 10; 10), Дмитрий Солодов (28; 19; 18), Эдуард Трифонов (29; 33; 16), Александр Тюкавин (27; 31; 19), Денис Шумов (13; 2; 1), Николай Ярович (27; 19; 19), Игорь Гапанович (28; 31; 21), Алексей Гладышев (15; 12; 4), Андрей Стук (29; 46; 20). В составе команды также выступали Дмитрий Савельев (4; 3; 0), Юрий Радюшин (7; 0; 0).

Серебряные призёры
 2. «Енисей» (Красноярск) (18 игроков): Андрей Баландин (19; 43; 0), Евгений Борисюк (10; 16; 1) — Андрей Веселов (26; 1; 14), Михаил Добрынин (26; 2; 2), Артём Иванов (23; 0; 1), Алексей Щеглов (26; 12; 4), Виталий Ануфриенко (26; 22; 19), Сергей Бурлаков (26; 16; 9), Николай Кадакин (26; 18; 11), Юрий Першин (26; 1; 18), Денис Рябчевский (26; 2; 1), Александр Сапега (14; 0; 0), Анатолий Суздалев (26; 2; 2), Евгений Швецов (26; 6; 6), Дмитрий Щетинин (18; 1; 2), Сергей Ломанов (26; 53; 22), Иван Максимов (26; 34; 20). В составе команды также выступал Вячеслав Морзовик (1; 0; 0).

Бронзовые призёры
 3. «Старт» (Нижний Новгород) (20 игроков): Александр Евтин (6; 11), Вячеслав Рябов (25; 65; 1) — Константин Клековкин (27; 1; 25), Николай Коновалов (20; 0; 2), Эдуард Саксонов (26; 0; 1), Феликс Тарасов (22; 1; 9), Олег Чубинский (29; 0; 1), Олег Шестеров (15; 0; 0), Александр Михалёв (27; 1; 1), Владислав Новожилов (27; 15; 6), Дмитрий Чекулаев (28; 3; 1), Михаил Щитов (29; 13; 8), Игорь Агапов (29; 18; 7), Андрей Бегунов (29; 13; 12), Игорь Войтович (29; 2; 1), Вадим Морозов (29; 15; 0), Сергей Покидов (26; 18; 2), Александр Сергеев (21; 8; 2), Сергей Таранов (29; 26; 10). В составе команды также выступал Денис Щитов (1; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Владимир Лещенко «Вымпел» (Королёв).

 4. «Сибскана-Энергия» (Иркутск) (19 игроков): Алексей Баженов (16; −49; 1), Сергей Речкин (11; −46; 0) — Евгений Гришин (23; 22; 4), Сергей Домышев (26; 17; 1), Василий Донских (23; 3; 2), Евгений Ерахтин (25: 5; 8), Виктор Захаров (21; 0; 10), Василий Карелин (24; 0; 0), Андрей Ковалёв (25; 0; 0), Олег Кулаев (26; 12; 2), Василий Никитин (26; 6; 5), Сергей Рогулёв (26; 6; 21), Валерий Савин (26; 16; 3), Роман Ташкинов (26; 3; 1), Александр Труфанов (26; 0; 1), Евгений Хвалько (26; 6; 4), Александр Шишкин (24; 14; 13), . В составе команды также выступали Сергей Юсупов (4; 0; 0) и вратарь Сергей Негрун (1; 0; 0).

 5. «Кузбасс» (Кемерово) (22 игрока): Дмитрий Атапин (4; −19), Вячеслав Стародид (22; −59) — Сергей Бессонов (26; 6; 3), Сергей Большаков (26; 2; 2), Сергей Викторович Васильев (8; 3; 2), Юрий Витухин (26; 20; 7), Вадим Губарев (26; 14; 8), Сергей Дубинин (26; 2; 2), Алексей Викторович Золотарёв (4; 0; 0), Алексей Китьков (4; 0; 0), Дмитрий Константинов (24; 0; 7), Виталий Кухтинов (26; 10; 4), Сергей Кухтинов (26; 1; 11), Алексей Мясоедов (26; 15; 8), Юрий Никитин (25; 2; 8), Евгений Смолянинов (22; 0; 0), Марат Сыраев (21; 0; 2), Сергей Тарасов (26; 26; 9), Павел Тетерин (3; 0; 0), Алексей Чижов (3; 0; 0), Дмитрий Щетинин (8; 1; 2), Павел Якушев (6; 0; 0). 1 мяч в свои ворота забил Олег Тюкавин «Зоркий» (Красногорск).

 6. «Ракета» (Казань) (21 игрок): Косынчук Александр (14; −31), Дмитрий Сергеев (3; −9), Максим Юмин (22; −42) — Андрей Афанасьев (30; 20; 3), Владимир Баздырев (30; 2; 1), Андрей Балыкин (3; 0; 0), Константин Горностаев (20; 3; 9), Алексей Загарских (30; 24; 12), Андрей Илюхин (20; 0; 1), Евгений Колосов (27; 26; 7), Игорь Коноплёв (30; 1; 27), Юрий Логинов (30; 29; 4), Дмитрий Маланин (27; 7; 19), Вадим Мокин (30; 1; 4), Александр Патяшин (30; 7; 5), Валерий Савичев (20; 3; 5), Дмитрий Соколов (30; 3; 9), Иван Угрюмов (30; 17; 7), Алексей Федосов (19; 4; 1), Сергей Харитонов (29; 32; 8), Сергей Чернецкий (8; 0; 0).

 7. «Уральский трубник» (Первоуральск) (20 игроков): Антон Мокеев (1; −7), Сергей Сотин (26; −104) — Вячеслав Алимов (26; 1; 2), Александр Ваганов (26; 26; 8), Станислав Вяткин (26; 7; 2), Сергей Галич (19; 2; 1), Алексей Жеребков (26; 7; 12), Денис Ин-фа лин (14; 0; 0), Олег Ислентьев (23; 0; 1), Андрей Кислов (25; 2; 3), Сергей Киценко (20; 0; 0), Юрий Комнацкий (23; 23; 4), Валерий Куманяев (25; 13; 3), Александр Лопатин (19; 0; 3), Дмитрий Разуваев (13; 1; 0), Вячеслав Смирнов (18; 2; 0), Михаил Танков (25; 3; 23), Олег Тимонин (22; 0; 0), Павел Чучалин (7; 0; 0), Михаил Шолохов (23; 0; 2). 1 мяч в свои ворота забил Вячеслав Затыкин «Юность» (Омск).

 8. «Маяк» (Краснотурьинск) (17 игроков): Валерий Загребельный (13; −51), Кирилл Хвалько (15; −53) — Александр Грехов (26; 2; 8), Павел Екимов (18; 1; 0), Евгений Иванушкин (26; 23; 8), Максим Легаев (26; 26; 13), Вячеслав Мамочкин (24; 10; 6), Сергей Махнач (17; 4; 3), Виктор Нуждин (24; 3; 9), Константин Пепеляев (5; 0; 0), Владислав Самородов (22; 0; 0), Андрей Санников (25; 1; 1), Игорь Смуров (26; 0; 3), Юрий Германович Соколов (18; 5; 3), Владимир Третьяков (26; 2; 4), Максим Чермных (26; 30; 19), Олег Чикайда (13; 1; 1).

 9. «Волга» (Ульяновск) (23 игрока): Сергей Кузнецов (2; −4), Олег Шубин (9; −20; 1), Владимир Щепалин (22; −59) — Сергей Агалаков (26; 2; 4), Александр Баршев (28; 4; 1), Игорь Бойцов (21; 2; 0), Сергей Евдокимов (28; 5; 34), Евгений Клюкин (2; 0; 0), Дмитрий Юрьевич Козлов (27; 18; 6), Андрей Котачёв (21; 8; 3), Сергей Курмей (2; 0; 0), Валерий Люлюмов (14; 1; 1), Виталий Макаров (28; 24; 10), Андрей Рушкин (28; 13; 11), Алексей Самойлов (17; 5; 5), Вадим Сёмкин (23; 0; 2), Николай Синьков (28; 0; 0), Сергей Улазов (8; 0; 0), Игорь Уфандеев (25; 2; 0), Дмитрий Филимонов (15; 0; 2), Рамис Хабибуллин (28; 11; 0), Алексей Художилов (28; 12; 2), Денис Цыцаров (19; 2; 0).

 10. «Агрохим» (Березники) (20 игроков): Андрей Анисимов (18; −57; 2), Юрий Сотников (13; −50; 1) — Владислав Бабин (27; 1; 0), Сергей Васильев(1971 г.р.) (2; 0; 0), Виталий Грачёв (27; 3; 2), Сергей Гуторов (22; 0; 2), Максим Ёлкин (2; 0; 0), Михаил Калтыга (28; 5; 45), Дмитрий В. Козлов (27; 16; 7), Сергей Коневецкий (26; 0; 1), Сергей Королёв (18; 0; 1), Алексей Крашенинников (25; 0; 0), Андрей Макуненков (28; 22; 6), Александр Пахомов (26; 3; 4), Сергей Пеньков (12; 1; 0), Юрий Токаев (27; 0; 0), Сергей Александрович Фоминых (28; 13; 1), Алексей Фошин (28; 43; 10), Олег Шарков (26; 5; 5), Александр Шмидт (28; 5; 0).

 11. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (20 игроков): Олег Андрющенко (2; 7), Владимир Шестаков (18; 61) — Александр Волков (16; 0; 0), Алексей Голитаров (18; 5; 3), Константин Ерёменко (14; 3; 1), Евгений Жаданов (9; 0; 1), Фёдор Захаров (19; 12; 1), Алексей Кульков (16; 1; 3), Александр Мишкин (3; 0; 0), Игорь Осипов (19; 3; 5), Андрей Петров (18; 3; 4), Антон Попков(17; 0; 1), Дмитрий Попов (19; 18; 2), Александр Прасолов(19; 0; 2), Константин Савченко (8; 3; 1), Вячеслав Саломатов (4; 0; 0), Виталий Скопинцев (16; 7; 0), Евгений Стеблецов (19; 11; 8), Алексей Шевченко (2; 0; 0), Руслан Шувалов (19; 5; 16).

 12. «Строитель» (Сыктывкар) (18 игроков): Константин Агафонов (2; 1), Николай Зыкин (24; 71; 1) — Роман Васильев (11; 2; 0), Андрей Гресь (19; 0; 1), Сергей Дёмин (24; 0; 1), Алексей Другов (19; 14; 2), Руслан Исаев (24; 20; 8), Игорь Коданёв (24; 8; 0), Сергей Конаков (24; 30; 3), Владимир Кузьмин (17; 0; 2), Алексей Лысак (5; 0; 0), Александр Мальцев (24; 2; 19), Максим Мартын (6; 0; 0), Руслан Нейфельд (23; 3; 5), Андрей Сюткин (24; 12; 13), Алексей Устюжанин (24; 9; 9), Сергей Хрящёв (24; 2; 3), Михаил Цывунин (24; 1; 5).

 13. «Зоркий» (Красногорск) (19 игроков): Константин Кравец (6; −8), Всеволод Харчев (27; −113; 4) — Андрей Блынский (26; 17; 6), Сергей Веснин (23; 0; 4), Роман Горюнов (4; 0; 0), Сергей Гусев (17; 0; 4), Александр Епифанов (28; 4; 3), Александр Илларионов (21; 12; 6), Максим Кошелев (28; 20; 9), Николай Кулагин (28; 17; 12), Вячеслав Манкос (28; 41; 10), Валерий Проурзин (27; 2; 3), Павел Реботунов (23; 2; 1), Дмитрий Семыкин (2; 0; 0), Виталий Соболев (28; 0; 5), Олег Тюкавин (28; 1; 2), Алексей Усьянцев (25; 3; 9), Максим Фасхутдинов (12; 0; 0), Алексей Чугунов (28; 2; 11).

 14. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (24 игрока): Эдуард Вормсбехер (18; 95), Сергей Наумов (9; 33) — Олег Агеев (19; 21; 9), Вячеслав Варновский (20; 0; 5), Сергей Викторович Васильев(1973 г.р.) (18; 7; 8), Юрий Волков (24; 18; 3), Александр Воронковский (21; 2; 3), Игорь Казарин (24; 22; 10), Сергей Каргаполов (21; 0; 1), Александр Ким (17; 1; 4), Константин Киселёв (1; 0; 0), Дмитрий Колесников (6; 2; 0), Дмитрий Коропоткин (17; 3; 1), Сергей Кузнецов (2; 0; 0), Роман Макаренко (20; 0; 0), Александр Насонов (17; 5; 3), Алексей Петров (23; 0; 8), Павел Рязанцев (16; 3; 3), Виталий Суходолец (13; 1; 1), Денис Турков (13; 0; 1), Андрей Филиппов (22; 4; 5), Борис Целищев (14; 1; 5), Дмитрий Чехутин (11; 0; 0), Александр Шершнёв (8; 0; 0).

 15. «Родина» (Киров) (21 игрок): Дмитрий Вершинин (1; 0), Денис Половников (21; −79), Андрей Слобожанинов (8; −28) — Роман Бояринцев (23; 0; 0), Вячеслав Бронников (28; 30; 5), Александр Дудин (14; 1; 0), Дмитрий Евтюшин (28; 3; 3), Игорь Загоскин (28; 15; 25), Константин Зубарев (20; 2; 1), Алексей Индан (5; 0; 0), Алексей Ланских (25; 1; 2), Андрей Мороков (28; 24; 10), Михаил Мохов (19; 0; 0), Эдуард Патрушев (28; 14; 9), Евгений Перевощиков (28; 0; 1), Константин Поскрёбышев (15; 0; 1), Александр Симонов (26; 0; 6), Денис Слаутин (27; 8; 2), Андрей Хлюпин (10; 1; 0), Дмитрий Черепанов (28; 1; 1), Сергей Шабуров (24; 8; 10).

 16. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (23 игрока): Алексей Негрун (6; −24), Олег Пшеничный (18; −76; 1), Павел Старовойтов (3; −15) — Александр Артемьев (10; 0; 1), Алексей Владимирович Белов (9; 0; 1), Андрей Брагин (23; 4; 1), Дмитрий Волков (2; 0; 0), Леонид Жаров (4; 3; 3), Михаил Киселёв (4; 0; 0), Михаил Клянин (16; 15; 4), Алексей Кузнецов (7; 0; 0), Евгений Кукс (21; 4; 0), Андрей Наумов (13; 0; 0), Андрей Пескишев (14; 0; 0), Павел Петунин (21; 0; 1), Евгений Саламатов (24; 2; 2), Евгений Свиридов (24; 3; 1), Евгений Свирков (24; 17; 3), Евгений Суковин (24; 5; 6), Сергей Таранов (22; 2; 5), Сергей Топычканов (24; 0; 7), Дмитрий Чулочников (23; 1; 1), Евгений Яковлев (24; 12; 6).

 17. «Саяны» (Абакан) (21 игрок): Дмитрий Вилкин (16; 33; 1), Игорь Лопухин (21; 84; 1), Андрей Тишуров (1; 0) — Михаил Афоничев (9; 0; 0), Михаил Бральгин (26; 26; 10), Дмитрий Бутаков (19; 0; 0), Игорь Вершинин (22; 4; 2), Александр Гельбрехт (6; 0; 0), Евгений Калинкин (22; 0; 2), Виталий Кондаков (26; 0; 17), Иван Кунстман (25; 9; 36), Виталий Лабун (25; 0; 2), Дмитрий Обухов (3; 0; 1), Юрий Помазан (26, 12; 1), Роман Разумов (13; 2; 1), Игорь Савенков (26; 27; 10), Юрий Геннадьевич Соколов (25; 15; 7), Алексей Терентьев (26; 1; 1), Юрий Тимофеев (25; 1; 4), Евгений Ткачук (20; 1; 1), Сергей Фоменко (26; 37; 10).

 18. «Север» (Северодвинск) (22 игрока): Анатолий Корюков (4; 15), Михаил Лебедев (25; 148) — Вячеслав Агеев (12; 0; 0), Илья Веснин (14; 1; 1), Алексей Захаров (25; 0; 1), Пётр Захаров (6; 0; 0), Илья Калинин (24; 1; 1), Александр Клыпин (26: 1; 2), Антон Левченко (22; 8; 2), Георгий Лисин (25; 0; 2), Сергей Маурин (10; 0; 6), Евгений Машин (11; 0; 0), Егор Недосекин (5; 0; 0), Александр Романюк (24; 3; 4), Сергей Росляков (25; 1; 2), Дмитрий Савельев (21; 5; 3), Николай Салин (16; 3; 6), Олег Сауков (25; 6; 2), Виктор Смутный (11; 3; 0), Дмитрий Сухондяевский (26; 32; 6), Евгений Шихирин (26; 4; 11), Алексей Шишкин (22; 7; 6).

 19. «Локомотив» (Оренбург) (20 игроков): Сергей Кузнецов (5; −30), Алексей Лукин (23; −132), Денис Савинов (1; 0) — Антон Батанов (25; 0; 0), Леонид Бедарев (26; 13; 5), Борис Вавилов (26; 4; 2), Игорь Воронцов (12; 1; 2), Станислав Иванов (26; 4; 10), Андрей Кабанов (26; 9; 4), Игорь Князев (26; 1; 8), Олег Кукушкин (26; 6; 0), Валерий Люлюмов (12; 6; 1), Павел Максимчев (26; 3; 0), Рим Нурутдинов (14; 10; 7), Евгений Парносов (22; 1; 0), Олег Скачков (26; 1; 0), Владимир Стеклов (26; 1; 2), Сергей Уланов (12; 8; 0), Шамиль Шагеев (26; 10; 5), Сергей Юрченко (26; 0; 0).

 20. «Юность» (Омск) (25 игроков): Максим Казанцев (4; 13), Александр Лапотко (19; 90), Максим Нужный (7; 31) — Сергей Артёменко (21; 5; 5), Алексей Бабушкин (12; 1; 5), Максим Блем (25; 5; 4), Ринат Габдульманов (8; 1; 0), Евгений Евстигнев (25; 17; 3), Сергей Заворин (4; 0; 0), Вячеслав Затыкин (24; 6; 2), Александр Зимарев (11; 3; 1), Алексей Зуев (4; 0; 0), Дмитрий Карпенко (25; 0; 1), Андрей Кобелев (18; 3; 1), Дмитрий Лапковский (6; 0; 0), Евгений Ларионов (18; 0; 2), Евгений Лесников (11; 1; 0), Вадим Поркулевич (16; 0; 5), Сергей Поркулевич (23; 8; 14), Михаил Разумовский (25; 3; 0), Константин Савченко (6; 0; 1) , Максим Смолянинов (4; 0; 1), Василий Харченко (23; 8; 4), Константин Хорошилов (22; 3; 0), Алексей Шевченко (9; 6; 1).

 21. «Динамо» (Москва) (19 игроков): Андрей Горяйнов (17; −79; 1), Александр Степанов (14; −89) — Александр Берёзин (26; 10; 6), Андрей Дзевялтовский (26; 3; 1), Анатолий Еленский (26; 15; 1), Андрей Ефремов (24; 1; 9), Иван Козлов (21; 0; 1), Максим Кузнецов (24; 0; 0), Александр Опарин (22; 0; 1), Алексей Панин (14; 1; 2), Андрей Плавунов (26; 1; 3), Дмитрий Русин (7; 0; 0), Антон Савлук (22; 1; 1), Сергей Селиверстов (19; 1; 2), Вадим Семёнов (5; 1; 2), Роман Спиридонов (19; 1; 3), Вадим Стасенко (25; 24; 2), Ренат Халиуллин (4; 0; 0), Гордей Шмик (16; 0; 0).

 22. «Вымпел» (Королёв) (24 игрока): Сергей Губанков (11; 40), Николай Захаров (25; 162) — Александр Беликов (26; 13; 2), Василий Глебов (24; 7; 5), Андрей Горшенин (14; 3; 1), Дмитрий Косяков (21; 6; 0), Алексей Котельников (23; 3; 3), Александр Кукушкин (14; 0; 1), Михаил Лоханов (26; 1; 2), Олег Марьин (19; 4; 5), Александр Мишин (24; 2; 6), Олег Рогов (23; 2; 2), Сергей Сафонкин (13; 0; 0), Александр Силаев (14; 5; 0), Денис Шестеров (14; 0; 0), Дмитрий Шеховцев (13; 6; 2), Денис Щитов (14; 0; 1). В команде также выступали Алексей Кирюшин (10; 1; 0), Антон Косяков (3; 0; 0), Михаил Курыгин (1; 0; 0), Владимир Лещенко (10; 0; 1), Сергей Панфёров (9; 0; 1), Борис Парыгин (2; 0; 0) и вратарь Анатолий Афанасьев (1; 1).

 Цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыграных игр, забитых (у вратарей пропущенных) мячей и передач.

Лучший бомбардир — Сергей Ломанов, «Енисей» (Красноярск) — 53 мяча.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая лига 
Соревнования прошли с 27 ноября 1999 по 12 марта 2000 года. 39 команд были разделены на пять групп.

Вторая лига 
Соревнования прошли с 4 декабря 1999 по 27 февраля 2000 года.
На предварительном этапе 12 команд, разбитые на три группы, определили победителей. Турнир в 1 группе не состоялся из-за неявки участников. Во 2 группе команды играли в два круга с разъездами, в 3 группе − в два круга в одном городе.
 Первая зона. (Обухово), Московская область. Победитель «Труд» (Обухово).
 Вторая зона. Победитель «Северский трубник» (Полевской).
 Третья зона. (Чита). Победитель «Энергетик» (Чита).
На финальный турнир, состоявшийся в (Обухово), Московская область, не прибыл «Энергетик» (Чита).
В финале в двух матчах «Северский трубник» (Полевской) выиграл у «Труда» (Обухово):
 «Северский трубник» (Полевской) − «Труд» (Обухово) 6:4 − 10:3.
 «Северский трубник» (Полевской) (18 игроков): И. Галкин, А. Зяблов — Д. Берсенев, В. Добрынин, О. Ерастов, П. Ерегин, Г. Еремеев, О. Измоденов, В. Ионин, А. Карманов, С. Карфидов, А. Ковалев, В. Комлев, А. Павленко, М. Пономарев, А. Санников, О. Свиридочкин, А. Старшков.

Ссылки 

2000
2000 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2000 году
Чемпионаты России в 1999 году
1999 год в хоккее с мячом